Мієрвалдіс Адамсонс (; 29 червня 1910, Полтава — 23 серпня 1946, Рига) — офіцер латиських формувань СС, гауптштурмфюрер.
 Яніс Адамсонс (,  3 листопада 1956, Турку) — колишній радянський та латвійський офіцер морської прикордонної служби.